Carlton Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carlton Lake (Florida)
 Carlton Lake (Chippewa County, Michigan)
 Carlton Lake (Kent County, Michigan)
 Carlton Lake (Minnesota)
 Carlton Lake (Montana)

Carlton Lake ist der Name folgender Personen:
 Carlton Lake (Journalist) (1915–2006), US-amerikanischer Journalist, Kunstkritiker, Kurator und Kunstsammler